Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden.

Qualifikation 

England wurde für die Qualifikation in Gruppe 6 gelost und traf dabei auf Kroatien, die Niederlande, Slowenien und erstmals auf  Serbien. England startete mit einem 2:2 in Serbien, wobei die Engländerinnen in diesem Spiel die einzigen Gegentore in der Qualifikation hinnehmen mussten. Im dritten Spiel gegen die Niederlande gab es ein Remis, doch da alle anderen Spiele gewonnen wurden, konnten sich die Engländerinnen mit einem Punkt Vorsprung vor den Niederländerinnen für die EM qualifizieren. Beste englische Torschützinnen waren Steph Houghton, Jill Scott, Rachel Williams, Ellen White und Rachel Yankey mit je drei Toren.

Tabelle

Spielergebnisse

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf die EM waren drei Testspiele angesetzt. Zudem nahm die englische Mannschaft im März am Zypern-Cup teil, den sie zum zweiten Mal gewinnen konnte.

Aufgebot 
Der Kader für die Europameisterschaft wurde am 17. Juni 2013 von Hope Powell benannt, für die dies die vierte EM-Endrunde als Trainerin ist.

Die erfahrenste Spielerin im Kader ist Rachel Yankey, die 126 Spiele für England und damit mehr Spiele als Peter Shilton der Rekordhalter der Männer bestritten hat, zudem 5 Spiele für das Team GB. Dagegen ist Gemma Bonner noch ohne A-Länderspieleinsatz.

Aktueller Kader

EM-Endrunde 
England traf in der Vorrundengruppe C erstmals bei einer EM auf Frankreich und Spanien und zudem wie 2001 und 2009 auf Russland und bestritt alle Spiele in der Arena Linköping in Linköping.

Die englische Mannschaft konnte nicht an die Leistungen der EM 2009 anknüpfen. Nach einer unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Spanien, lief man im zweiten Spiel gegen Russland lange einem 0:1-Rückstand hinterher, ehe in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang. Um ins Viertelfinale einzuziehen musste gegen Frankreich mindestens ein Remis erreicht werden, was der Mannschaft aber nicht gelang. Gegen überlegene Französinnen mussten die Engländerinnen die 100. Niederlage ihrer Länderspielgeschichte hinnehmen und sich mit 0:3 geschlagen geben. Wie 2001 und 2005 schieden sie als Gruppenletzte aus und verschlechterten sich in der FIFA-Weltrangliste um vier Plätze. Am 20. August wurde Hope Powell aufgrund des schlechten Abschneidens entlassen.

Einzelnachweise

Weblinks 
uefa.com: Informationen zum Team

England
2013 Frauen